Hintermoos ist der Name folgender Orte:

 Hintermoos (Schlier), Ortsteil der Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hintermoos (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hintermoos LU, Ortschaft in der Gemeinde Wikon im Kanton Luzern, Schweiz
 Ortsteil der Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer, Land Salzburg